Эрнести () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Эрнести, Иоганн Август (1707—1781) — немецкий писатель.
 Эрнести, Людвиг (1814—1880) — немецкий богослов.